Großsteingrab Stasevang steht für:

 Großsteingrab Stasevang 1
 Großsteingrab Stasevang 2
 Großsteingrab Stasevang 3
 Großsteingrab Stasevang 4
 Großsteingrab Stasevang 5
 Großsteingrab Stasevang 6